Alter Friedhof (Alter Kirchhof) ist der Name folgender Friedhöfe:

Deutschland
 Alter Friedhof Haunstetten (Augsburg)
 Alter Friedhof (Baiertal)
 Alter Friedhof (Berchtesgaden)
 Alter Kirchhof Sand, Bergisch Gladbach
in Berlin:
 Alter Luisenstadt-Kirchhof
 Alter St.-Matthäus-Kirchhof Berlin
 Alter Friedhof vor dem Prenzlauer Tor, siehe St.-Marien- und St.-Nikolai-Friedhof I
 Alter Friedhof Wannsee
 Alter Friedhof der Zwölf-Apostel-Gemeinde, siehe Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof

 Alter Friedhof (Bielefeld)
 Alter Friedhof Bochum, siehe Kortumpark
 Alter Friedhof (Böckingen)
 Alter Friedhof Bonn
 Alter Friedhof (Darmstadt)
 Alter Friedhof (Dirmstein)
 Alter Friedhof (Duisburg)
 Alter Friedhof (Eisenach)
 Alter Friedhof (Eitorf)
 Alter Friedhof Eppstein
 Alter Friedhof (Erkelenz)
 Alter Friedhof (Eschweiler über Feld)
 Alter Friedhof (Flensburg)
 Alter Friedhof (Fraulautern)
 Alter Friedhof (Frauwüllesheim)
 Alter Friedhof (Freiburg im Breisgau)
 Alter Friedhof (Gießen)
 Alter Friedhof (Greifswald)
 Alter Hammer Friedhof
 Alter St.-Nikolai-Friedhof, Hannover
 Alter Friedhof (Füssen)
 Alter Friedhof (Heilbronn)
 Alter Friedhof (Heilbronn-Sontheim)
 Alter Friedhof Herford
 Alter Friedhof (Herten) in Herten
 Alter Friedhof Huttrop, Essen
 Alter Friedhof (Ismaning)
 Alter Friedhof Karlsruhe
 Alter Friedhof (Kleinenbroich)
 Alter Friedhof (Kochendorf)
 Alter Friedhof Königswinter, siehe Friedhof Am Palastweiher
 Alter Friedhof (Kornwestheim)
 Alter Friedhof (Korschenbroich)
 Alter Friedhof (Kötzschenbroda)
 Alter Friedhof (Kronberg)
 Alter Friedhof Lichterfelde-West, siehe Friedhof Lichterfelde
 Alter Friedhof (Lindau)
 Alter Friedhof (Ludwigsburg)
 Alter Friedhof (Mainbernheim)
 Alter Friedhof Memmingen, siehe Sehenswürdigkeiten in Memmingen #Alter Friedhof
 Alter Friedhof Minden
 Alter Friedhof Mülheim an der Ruhr, siehe Altstadtfriedhof (Mülheim an der Ruhr)
 Alter Friedhof (Neubrandenburg)
 Alter Niendorfer Friedhof
 Alter Friedhof (Oberaußem)
 Alter Friedhof (Oberdollendorf)
 Alter Friedhof (Obersontheim)
 Alter Friedhof Oberursel
 Alter Friedhof (Offenbach am Main)
 Alter Friedhof Alt-Saarbrücken
 Alter Malstatter Friedhof, Saarbrücken
 Alter Friedhof Saarlouis
 Alter Friedhof (Schwerin)
 Alter Friedhof Speyer
 Alter Friedhof (Springe)
 Alter Friedhof (Voßwinkel)
 Alter Friedhof (Wiesbaden)
 Alter Friedhof (Wurzen)
 Alter Friedhof Worms, siehe Albert-Schulte-Park
 Alter Friedhof (Worms-Pfeddersheim)

Litauen
 Alter Friedhof Aleksotas
Polen
 Alter Friedhof (Opole)
Schottland
 Alter Friedhof (Bo’ness)
 Alter Friedhof (Cluny)
 Alter Friedhof (Lhanbryde)
Schweiz
 Alter Friedhof (Luzern)
Ukraine
 Alter Friedhof (Mariupol)

Alter Friedhof steht für:
 Alter Friedhof (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Alter katholischer Friedhof
 Alter evangelischer Friedhof Langerfeld
 Alter jüdischer Friedhof
 Alter Nordfriedhof (München)
 Alter Südfriedhof (München)